Kristjan Kushta – calciatore albanese
 Sokol Kushta – ex calciatore albanese